Voici la liste des planètes mineures numérotées de 28001 à 29000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

28001-28100

28101-28200

28201-28300

28301-28400

28401-28500

28501-28600

28601-28700

28701-28800

28801-28900

28901-29000 

28001-29000